Albana (druif), Italiaanse druivensoort
 Albana (geslacht), geslacht van boktorren